

Бриджвілл — місто, штат Делавер
 Бриджвілл — місто, штат Пенсільванія
 Бриджвілл — переписна місцевість, штат Нью-Джерсі